Monoceros (lateinisch-griechisch für Einhorn) steht für:

 Einhorn (Sternbild)
 Einhorn